Bonosus (uzurpator)
 Bonosus – biskup Sardyki z IV w.